Emhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Emhardt, österreichischer Eishockeyspieler
 Erna Emhardt (1916–2009), deutsche Malerin
 Robert Emhardt (1914–1994), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler